Die Football League First Division 1895/96 war die achte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1895 und endete am 29. April 1896.

Aston Villa gewann mit vier Punkten Vorsprung vor dem Verfolger Derby County die zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Der letztjährige Aufsteiger FC Bury konnte die Klasse erhalten; absteigen musste stattdessen nach weiteren Testspielen der Tabellenvorletzte Small Heath. Diesen Klub sollte in der Folgesaison der FC Liverpool ersetzen.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Aston Villa 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1895/96 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Erprobungsspielen“ (engl. „Test Matches“) zu bewähren. Auch in der Saison 1895/96 kam es Spielen zwischen den beiden Erstligisten Small Heath und West Bromwich Albion sowie den Zweitligisten FC Liverpool und Manchester City, woraus der FC Liverpool und West Bromwich Albion als die sportlichen Sieger hervorgingen.

|}

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

Weblinks 
 England 1895-96 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1895/96
Fußballsaison 1895/96